Лас Тихерас има више значења:

 Лас Тихерас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тихерас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тихерас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Тихерас (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Тихерас (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Тихерас (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику